Dark House se poate referi la:

 Dark House (film din 2009), film de groază din 2009 regizat de Darin Scott
 Dark House (film din 2017), film de groază din 2017 regizat de Sheffield Leithart
 The Dark House (film polonez din 2009) (Dom zły), film polonez din 2009 regizat de Wojciech Smarzowski
 The Dark House (film olandez din 2009) (Terug naar de kust), film olandez din 2009 regizat de Will Koopman
 Dark House (film din 2014) sau Haunted, film de groază din 2014 regizat de Victor Salva

Vezi și
 The Old Dark House (O noapte de groază, 1932) 
 The Old Dark House (1963)